Эдит Мод Халл (; урождённая Гендерсон, ; 16 августа 1880 ― 11 февраля 1947) ― британская  и автор мемуаров. Писала в жанре любовного романа. Самым известным её произведением стал роман «Шейх», опубликованный в 1921 году и сразу ставший бестселлером.

Личная жизнь 
Родилась 16 августа 1880 года в квартале Хэмпстед города Лондона. Была дочерью Кети Торн и Джеймс Хендерсона, ливерпульского судовладельца родом из Нью-Йорка. В детстве много путешествовала вместе с родителями, посетила в том числе Алжир: в этой стране и разворачиваются сюжеты её произведений. 

В 1899 году Эдит вышла замуж за Перси Уинстенли Халла, инженера-строителя и свиновода. Пара переехала в поместье Халла в Дербишире в начале 1900-х годов. У них родилась дочь Сесиль Уинстенли.

Писательница была закрытым человеком и не искала внимания прессы. Она умерла в возрасте 66 лет, 11 февраля 1947 года в городе Хазелвуд, Дербишир.

Писательская карьера 
Халл начала писать во время того, как её муж воевал в Первой мировой войне. Шейх, первое её произведение, был опубликован в Англии в 1919 году и очень быстро завоевал мировую популярность, попав в десятку самых продаваемых в Америке за годы 1921 и 1922 годы. Всего было продано более 1,2 миллионов копий по всему миру. В 1921 году Paramount Pictures была снята киноверсия романа, а снявшийся в фильме Рудольф Валентино прочно вошёл как один из величайших «любовников» в немом кино. К 1923 году роман насчитывал более сотни изданий. Хотя произведение Халл не было первым в жанре пустынной романтики: в нём уже писали Роберт Хиченс и Кэтлин Родос, однако роман Халл оказался наиболее успешным и оказал наибольшее влияние на более поздних писателей.

Халл продолжала писать вплоть до 1930-х годов. Её роман Сыновья шейха, опубликованный в 1925 году, также имел огромный успех, как впрочем и экранизация под названием Сын шейха, в которой снова снялся Валентино.

На склоне лет писательница выражала сожаление о том, что продала права на экранизацию её романов за слишком малую сумму.

Сочинения

Сага о Шейхе 
 Шейх, 1919
 Сыновья Шейха, 1925

Прочие романы 
 Тень Востока, 1921
 Целительница Пустыни, 1923
 Лев-Укротитель, 1928
 Пленница Сахары, 1931
 Лес ужасающих вещей, 1939 (название в США: Пленник джунглей)

Мемуары 
 Поход в Сахару, 1926 (с фотографиями дочери Сесиль)

См. также 
 Роберт Хиченс

Примечания

Литература 
 Mao, Douglas and Rebecca L. Walkowitz, eds. Bad Modernisms. Durham: Duke University Press 2006.

Ссылки 
 E. M. Hull Remembered
 The Sheik and The Shadow of the East Part of the PublicBookshelf online romance novel collection
 The Women's Library Archives, which contains "Books and papers relating to EM Hull "

Писатели-модернисты
Английские писательницы XX века